Хартль () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Хартль, Карл (1899—1978) — австрийский кинорежиссёр.
 Хартль, Франц-Ульрих (род. 1957) — немецкий учёный.

Топоним 
 Хартль — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.